John Gregory puede referirse a las siguientes personas:

Ciencia 
 John Walter Gregory; (27 de enero de 1864 – 2 de junio de 1932), geólogo y explorador británico.

Deportes 

 John Charles Gregory; (11 de mayo de 1954-), exfutbolista y entrenador inglés.